Ludwik Wierzbicki (zm. 1853) – komisarz obwodu sandomierskiego Królestwa Kongresowego
 Ludwik Wierzbicki (1834–1912) – polski inżynier, dyrektor kolei, poseł na Sejm Krajowy Galicji
 Ludwik Wierzbicki (1850–1937) – polski artysta operowy, aktor, śpiewak